Esta é a lista de distritos do Rio Grande do Sul, que são as subdivisões administrativas dos municípios brasileiros. Inclusive há municípios que contém apenas a sede municipal, que por padrão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) chama pelo próprio nome do município. Conforme o último mapeamento distrital atualizado em 2018, o Rio Grande do Sul possui 1.247 distritos oficialmente registrados. Excluindo-se os distritos-sede, o estado possui 750 distritos.

Os número de população estão conforme o censo demográfico de 2010.

Distritos

Ver também 
 Distritos do Brasil
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul

 
Distritos
Rio Grande do Sul